Taurus o Constel·lació del Taure, una de les constel·lacions del zodíac
 Taurus A, Taurus X-1, o Nebulosa del Cranc, romanent de supernova resultant de l'explosió d'una supernova en el 1054 
 Taurus Group, empresa catalana d'electrodomèstics
 Editorial Taurus, editorial catalana del Grup Santillana
 Taurus (pel·lícula) o Telets, dirigida per Aleksandr Sokúrov i estrenada el 2001